Carnotena är ett släkte av fjärilar. Carnotena ingår i familjen silkesspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Silkesspinnare
Carnotena